Шоу () — англійське, шотландське або американське прізвище. Назва походить від давньоанглійського слова sceaga, що означає «той, що мешкає біля лісу».

Персоналії 

 Бернард Шоу (; 1856—1950) — британський письменник.
 Біг Шоу (; справжнє ім'я Пол Рендалл Вайт молодший, ; 1972) — американський реслер.
 Боб Шоу (; 1931—1996) — британський письменник-фантаст.
 Брайоні Шоу (; 1983) — британська яхтсменка, олімпійська медалістка (2008).
 Браян Шоу (; 1982) — професійний американський ломус.
 Бред Шоу (; 1964) — канадський хокеїст.
 Брюстер Хопкінсон Шоу (; 1945) — астронавт НАСА.
 Вернон Шоу (; 1930—2013) — політичний діяч Домініки, президент країни у 1998—2003 роках.
 Герберт Кеннет Ейрі Шоу (; 1902—1985) — британський біолог, ботанік.
 Гері Шоу (; 1961) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Девід Шоу (; 1964) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Джордж Шоу (; 1751—1813) — британський фізик, біолог, зоолог.
 Едді Шоу (; 1937) — американський блюзовий тенор-саксофоніст і автор пісень.
 Ендрю Шоу (; 1991) — канадський хокеїст, центральний/правий нападник.
 Ірвін Шоу (, уроджений Ірвін Гілберт Шамфоров, ; 1913—1984) — американський драматург, сценарист і письменник.
 К'єлль Шоу-Андреассен — норвезький футболіст.
 Люк Шоу (; 1995) — англійський футболіст, захисник.
 Сенді Шоу (, уроджена Сандра Енн Гурдіч, ; 1947) — співачка, композитор, автор текстів.
 Фіона Шоу (; 1958) — ірландська акторка.
 Френкі Шоу (; 1981) — американська актриса та режисерка.